Ло́дочная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Лодочная улица — улица в Москве.
 Лодочная улица — улица в Пензе.

Украина 
 Лодочная улица — улица в Днепре.
 Лодочная улица — улица в Запорожье.